In dieser Spielzeit der Streethockey-Nationalliga A (NLA) sicherten sich die Oberwil Rebells zum siebten Mal in der Geschichte den Schweizermeistertitel.

Qualifikation 
Abkürzungen: S = Siege, N = Niederlagen, SnV = Siege nach Verlängerung, NnV = Niederlagen nach Verlängerung, SnP = Siege nach Penalty-Schiessen (Shootout), NnP = Niederlagen nach Penalty-Schiessen

Play-Offs

Einzelnachweise 

Streethockeywettbewerb
Sportveranstaltung in der Schweiz